Let Me Go, Rock 'n Roll è un brano del gruppo hard rock statunitense Kiss, pubblicato per la prima volta nell'ottobre del 1974 all'interno del loro secondo album.

Il brano

Tracce
 Lato A: Let Me Go, Rock 'N Roll
 Lato B: Hotter Than Hell

Formazione
 Gene Simmons: basso, voce
 Paul Stanley: chitarra ritmica, coro
 Peter Criss: batteria
 Ace Frehley: chitarra solista

Collegamenti esterni